Остров (Остров-над-Огржи, , ) — город в районе Карловы Вары Карловарского края Чехии.

География 
Расположен в предгорьях Рудных гор, примерно в 12 км к северо-востоку от города Карловы Вары и в 130 км к западу от Праги.

История 
Первые письменные упоминания города Шлякенверт (немецкое название Острова) относятся к 1224 году. Описание барочной виллы «турецкого Луи» в Шлякенверте содержится в дневнике петровского дипломата Б. И. Куракина. На этой вилле весной 1710 года состоялась первая встреча царевича Алексея Петровича со своей будущей женой Шарлоттой Вольфенбюттельской.

До 2004 года в городе Остров производились троллейбусы марки «Шкода».

Города-побратимы

Население

Примечания

Ссылки 

Города Карловарского края